Коцофенешть () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Коцофенешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Коцофенешть.
 Коцофенешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Вербілеу.